(em hebraico: יעקב, transl. Yaʿaqov, em árabe: يعقوب, transl. Yaʿqūb); posteriormente designado como Israel (em hebraico: יִשְׂרָאֵל, transl. Yisraʾel; em árabe: اسرائيل, transl. Isrāʾīl), foi o terceiro patriarca da bíblia, é filho de Isaac, e neto de Abraão. 

Entretanto, arqueólogos não encontraram nenhuma evidência significativa da existência de Jacó.

Etimologia
Jacó – no texto grego da Septuaginta, Ἰακώβ – é traduzido como “aquele que segura pelo calcanhar”. Tomando como referência a mesma fonte, Israel – no grego, Ἰσραήλ - é traduzido como “aquele que lutou com Deus”.

Biografia 

Jacó era filho de Isaac (ou Isaque) e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú e neto de Abraão. Sua história ocupa vinte e cinco capítulos do livro de Gênesis.

Feita a profecia de Deus a Rebeca sobre as duas nações que nasceriam do seu ventre é que nascem Esaú e Jacó. Seus descendentes seriam os edomitas e os israelitas, respectivamente. Jacó, com suas esposas e primas Leia e Raquel, e suas duas concubinas, Bila e Zilpa, teria doze filhos – os futuros líderes das famosas Doze Tribos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dã, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulom, José e Benjamim – e uma única filha, Diná. José não entra na composição direta do futuro Estado de Israel, mas sim seus dois filhos – Manasses e Efraim –, que seriam adotados por Jacó. Levi é outro filho de Jacó que não recebe herança na Terra Prometida, porque o Senhor é a sua herança.

Esaú era bom caçador, enquanto Jacó cuidava da casa. Um dia, Esaú voltou de uma caçada cansado e com fome. Então Jacó oferece um prato de comida em troca do direito de governar o reino depois que o pai deles morresse, Esaú aceitou.

Após se passar pelo irmão para obter a bênção do pai, Isaque (já em leito de morte), Jacó entra em pé de guerra com Esaú. Sua mãe aconselha-o a sair de casa, prometendo-o chamar de volta quando o irmão se acalmasse. Neste ponto a idade de Jacó é de 40 anos. Isso pode ser atestado pelo casamento de Esaú, aos 40 anos, com mulheres que trouxeram problemas para a família (Gênesis 26:34,35). 

Rebeca usou desse argumento para que Isaque abençoasse a ida de Jacó, então com 100 anos, para Padã-Arã. Jacó, então, deixa a casa do pai e ruma a Padã-Arã (região da atual Siria), onde casa-se com duas jovens, Léia e Raquel. Após trabalhar 14 anos pelas esposas e mais 6 anos pela família, (Gênesis 31.41), Deus diz para retornar à sua terra. (Gênesis 31.3). 

Ele parte com suas duas esposas, duas criadas, onze filhos e uma filha, seus criados e respectivos rebanhos. Após fazer um pacto com Deus, que o ajudaria a voltar para a Terra Prometida são e salvo, já em viagem e rumando sul ao longo de uma rota que ficaria a leste do rio Jordão, a caravana chega ao Jaboque, um afluente do rio maior, e Jacó toma ciência de que o irmão estaria a caminho com um exército de 400 homens. Ele resolve, então, mandar a família atravessar o rio para ali ficar em comunhão com Deus, passando a noite à margem norte do afluente. Diz o Gênesis: 

"Ficando ele só (...) lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa; deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: 'não te deixarei ir, se não me abençoares'. Perguntou-lhe, pois: 'Como te chamas?'. Ele respondeu: 'Jacó'. Então disse: 'Já não te chamarás Jacó, e, sim, Israel: pois como príncipe lutaste com Deus e os homens, e prevaleceste'. Tornou Jacó: 'Dize, rogo-te, como te chamas?'. Respondeu ele: 'Por que perguntas pelo meu nome?'. E o abençoou ali." ()

Jacó retorna à Terra de seus pais com 60 anos (40 anos na ida mais 20 em Padã-Arã) e ainda vê seu pai durante mais 60 anos, que morre com 180 anos de idade, 10 anos antes de Jacó ir para o Egipto encontrar seu filho José (Gênesis 35.28). Jacó viveu 17 anos no Egito (Gênesis 47.28) e morreu aos 147 anos.

Árvore genealógica 

Le-sê: Rúben; Simeão; Levi; Judá; Dã; Naftali; Gade; Aser; Issacar; Zebulom; Diná; José, e; Benjamin.

As tribos de Israel 
De acordo com a tradição judaica, os filhos de Yaacov (Jacó) junto com os filhos de Yossef (José) originaram as doze tribos de Israel; Onde as tribos teriam o nome de dez filhos de Jacó e, as outras duas tribos restantes receberam os nomes dos filhos de Yossef (José), abençoados por Jacó como seus próprios filhos. Os nomes das tribos são: Rúben, Simeão, Judá, Zebulom, Issacar, Dã, Gade, Aser, Naftali, Benjamim, Levi, José  (filhos de Jacó), Manassés e, Efraim (filhos de José).

Ver também 
 Escadas de Jacob

Bibliografia 

MILES, Jack. Deus: Uma Biografia. 2ª edição. São Paulo: Cia das Letras, 1997 cap. 4 ISBN 85-7164-633-3

Personagens do Antigo Testamento
Pessoas citadas na Divina Comédia (Paraíso)
Fundadores das tribos bíblicas